Herr und Knecht steht für:

 Herr und Knecht (Tolstoi), Erzählung von Leo Tolstoi (1895)
 Herr und Knecht (Spiel) (Padrone e sotto), Trink- und Kartenspiel 
 Padrone e sotto (Film), schweizerisch-italienischer Dokumentarfilm von Michele Cirigliano (2014) 

Siehe auch:
 Vom Herrn und Knecht, Gleichnis aus dem Lukasevangelium
 Die Herrin und ihr Knecht, deutscher Film von Richard Oswald (1929)
 Herr Puntila und sein Knecht Matti
 Herr und Diener
 Herrschaft und Knechtschaft
 Respondeat Superior